Robert Janssen (hoogleraar) (1931), Nederlands hoogleraar
 Robert Janssen (voetballer) (1967), Nederlands voetballer